1. Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które zostały rozegrane w 4 europejskich miastach 20 i 21 czerwca 2009. Impreza była organizowana przez European Athletics. Były to pierwsze w historii zawody tej rangi.

Superliga 

Superliga drużynowych mistrzostw Europy odbywał się na Estádio Municipal de Leiria w portugalskim mieście Leiria. Na Półwyspie Iberyjskim rywalizowało ze sobą 12. najsilniejszych reprezentacji narodowych ze Starego Kontynentu. W gronie tym znalazła się reprezentacja Polski. Najlepszą ekipą okazali się Niemcy przed Rosją i Wielką Brytanią.

Uczestnicy

Rezultaty

Mężczyźni

Wyniki punktowe 

Uwaga: 12 punktów przyznawano za pierwsze miejsce, 11 za drugie i tak aż do 1 punktu za miejsce dwunaste.

Wyniki szczegółowe

Kobiety

Wyniki punktowe 

Uwaga: 12 punktów przyznawano za pierwsze miejsce, 11 za drugie i tak aż do 1 punktu za miejsce dwunaste.

Wyniki szczegółowe

Klasyfikacja generalna 
Drużyny z trzech ostatnich miejsc w sezonie 2010 wystąpią w rywalizacji I ligi.

Niższe ligi

I liga 
W 2009 roku zawody I ligi zostały rozegrane na stadionie Fana w norweskim Bergen. W zawodach wzięło udział 12 reprezentacji narodowych. Awans do superligi wywalczyły drużyny Białorusi, Finlandii oraz Norwegii. Do II ligi spadła Serbia i Szwajcaria.

Klasyfikacja generalna

II liga 
Zawody II ligi drużynowych mistrzostw Europy odbył się na stadionie Słowackiego Powstania Narodowego w Bańskiej Bystrzycy. W zawodach rywalizowało 8 drużyn narodowych. Do I ligi awansowały reprezentacje Litwy oraz Irlandii. Do III ligi spadła Bułgaria oraz Cypr.

Klasyfikacja generalna

III liga 

W III lidze wystąpiło 13 zespołów narodowych oraz reprezentacja małych krajów. Zawody odbyły się na stadionie Koševo w Sarajewie. Do wyższej ligi awansowały drużyny Izraela oraz Mołdawii.

Klasyfikacja generalna

Rekordy podczas DME 
Podczas Drużynowych Mistrzostw Europy 2009 ustanowiono 13 krajowych rekordów w kategorii seniorów :
 Superliga
 Renaud Lavillenie  skok o tyczce – 6,01
 Kate Dennison  skok o tyczce – 4,55
 II liga
 Apostolos Parelis  rzut dyskiem – 60,94
 Lisa Stublić  bieg na 5000 m – 16:26,28
 Laura Igaune  rzut młotem – 59,60
 III liga
  sztafeta 4 x 100 m – 39,78
  sztafeta 4 x 400 m – 3:15,10
 Lajes Abdullajewa  bieg na 3000 m z przeszkodami – 10:40,59
 Sara Petersen  bieg na 400 m przez płotki – 56,70
 Kim Reuland  bieg na 400 m przez płotki – 59,74
 Ülkər Qənbərova  skok o tyczce – 2,80
 Kristine Harutyunjan  rzut oszczepem – 39,26
  sztafeta 4 x 400 m – 3:46,69

Zobacz też 
 Polska na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce 2009
 rekordy drużynowych mistrzostw Europy

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona European Athletics na temat zawodów
 Leiria 2009
 
 
 Sarajewo 2009

2009
2009 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Norwegii
Lekkoatletyka w Portugalii
Lekkoatletyka w Bośni i Hercegowinie
Lekkoatletyka na Słowacji
2009 w Portugalii
2009 w Norwegii
2009 na Słowacji
2009 w Bośni i Hercegowinie
Sport w Bergen
Sport w Bańskiej Bystrzycy
Sport w Sarajewie